Hannibal Bridge ist der Name folgender Brücken:

 Hannibal Bridge (1869), erste Brücke über den Missouri in Kansas City
 Hannibal Bridge (1917), Nachfolgerbauwerk der ersten Hannibal Bridge